Kriúkovo (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Kriúkovo (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia